Indonesië
 Taktakan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Taktakan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam